Datamation — компьютерный журнал, издававшийся в США с октября 1957 по февраль 1998 года. В первые годы его существования не был ясен возможный объём рынка сбыта для журнала о компьютерах в будущем, ведь на тот момент вся IT-отрасль только зарождалась. Datamation принадлжал компании QuinStreet и существовал как онлайн-издание по адресу Datamation.com.  В 2020 году издание было приобретено компанией TechnologyAdvice.

История 
Идея создания журнала принадлежит Дональду Прэллу (), вице-президенту по прикладной разработке лос-анджелесской компании, занимавшейся компьютерными устройствами ввода-вывода. В 1957 году единственным местом, где его компания могла рекламировать свою продукцию были издания Scientific American и BusinessWeek. Сначала Прэлл обсудил идею создания журнала с Джоном Дайболдом(), который начинал издавать журнал AUTOMATION, и они придумали это название — Datamation, которое представляет собой игру английских слов Data (данные) и Automation (автоматизация). Чикагское издательство Томсона согласилось издавать журнал.

В 1995 году, работая в партнёрстве с компанией BBN Technologies, журнал Datamation запустил одно из первых онлайн-изданий по адресу http://www.datamation.com. В 1996 году редакторы журнала Datamation Билл Семич (), Майкл Лэйсэл () и Эйприл Блюменстайл () за одну из онлайн-публикаций получили . Это самая значимаяя премия для бизнес-журналистов в США.

В 1970 году заметка о журнале появилась на страницах The New York Times, в которой об издании было сказано «Datamation за 12 лет существования стал признанным лидером в области». 

В 1998 году, когда издатель Datamation, Reed Business Information, прекратил издавать журнал в печатном виде спустя 41 год после выхода первого выпуска, Datamation.com стал одним из первых онлайн-журналов. В 2001 году Internet.com (WebMediaBrands) купил Datamation.com, приносивший тогда прибыль. В 2009 году Internet.com (и Datamation.com) были приобретены компанией QuinStreet, и Datamation.com продолжил 53-летнюю традицию Datamation, опираясь на современные и выверенные публикации, посвящённые IT-отрасли.

Компьютерный юмор 
Традиционно, апрельский номер Datamation содержит большое количество статей-розыгрышей и юмористических историй о компьютерах. Однако юмор не ограничен только апрельским выпуском. Например, в издании журнала за декабрь 1973 года в статье-розыгрыше Лоуренс Клак () предложил заменить оператор GOTO на  и привёл несколько примеров его использования. Это предложение было реализовано в языке программирования INTERCAL — языке, специально созданном для того, чтобы программы, на нём написанные, были как можно менее понятными.

«Настоящие программисты Паскаль не используют»— легендарное письмо редактору Datamation, которое было опубликовано в выпуске 29, номер 7, от июля 1983 года.

В журнале также были опубликованы некоторые рассказы из цикла BOFH.

Юмористический раздел был возрождён в 1996 году главным редактором Биллом Семичем () с заголовком на 2 страницы под названием «За гранью» с материалами, распространяемыми редактором журнала Анналы невероятных исследований  () и редактором MISinformation Крисом Миксанеком (). Также Семич поручал автору BOFH  () писать юмористическую колонку для Datamation. Позже в этом же году Миксанек стал единственным автором юмористического раздела (хотя в 1998 году раздел «За гранью» был увеличен за счёт онлайнового спутника ссылок от Alter ego Миксанека — «Герцога URL»). Колонка перестала выходить в журнале в 2001 году, после приобретения издания компанией Internet.com.

Сборник статей раздела «За гранью» был опубликован в 2008 году под заглавием «Esc: 400 Years of Computer Humor» (ISBN 1434892484).

Примечания

См. также 
 Настоящие программисты не используют Паскаль

Журналы США
Закрывшиеся журналы